O termo Bolama pode referir-se a:
 Bolama (região) – região da Guiné-Bissau
 Bolama (cidade) – cidade da Guiné-Bissau, capital da região de Bolama
 Ilha de Bolama

Desambiguação
Desambiguações de topônimos